Conglomerati – tipo di rocce sedimentarie clastiche
Conglomerati – raccolta poetica di Andrea Zanzotto (2009)
 Conglomerati – gruppo di supereroi immaginari della DC Comics